Блэ́кфут () — окружной центр округа Бингем, штат Айдахо, США. На 2010 год численность населения составляла .

История 

В 1818 году группа трапперов компании Гудзонова залива обнаружила местных жителей, шедших по выжженным в 1800-х годах землям, отчего подошвы их обуви были чёрного цвета («блэк фут»,  — «чёрная ступня»). По ним трапперы дали назвали местным жителям, а также близлежащему горному массиву и реке. В 1874 году был построен первый магазин. 10 октября 1878 года было открыто почтовое отделение, к 10 ноября того же года была проложена железнодорожная ветка. 20 марта 1879 года поселение официально получило название «Блэкфут». С образованием округа Бингем 13 января 1885 года Блэкфут получил статус окружного центра, причём весьма курьёзным образом: изначально окружным центром должен был стать Игл-Рок (ныне Айдахо-Фолс), однако за день до вступления постановления в силу жители Блэкфута подкупили ответственного чиновника, чтобы он изменил «Игл-Рок» на «Блэкфут». В 1907 году поселение получило статус города.

География 
Блэкфут расположен в центральной части округа Бингем. Высота центральной части города составляет . Площадь города составляет 15,7 км², из которых на водную поверхность приходится 0,7 км². Через город проходят автомагистрали US-91 и I-15. При городе имеется аэропорт.

Климат

Население 
Согласно данным переписи 2010 года, население Блэкфута составляло . Плотность населения равна 758 чел./км². Средний возраст населения — 30 лет и 8 месяцев. Половой состав населения: 49,6 % — мужчины, 50,4 % — женщины. Расовый состав населения по данным 2010 года:
 белые — 83,1 %;
 афроамериканцы — 0,3 %;
 индейцы — 3,5 %;
 азиаты — 1,1 %;
 океанийцы — 0,2 %;
 две и более расы — 2,8 %.

Достопримечательности 
В Блэкфуте есть музей картофеля. Город неофициально провозглашает себя «картофельной столицей мира».

Данные по динамике численности населения 
 Moffatt, Riley. Population History of Western U.S. Cities & Towns, 1850—1990. Lanham: Scarecrow, 1996, 90

Примечания 

Окружные центры Айдахо
Населённые пункты округа Бингем
Населённые пункты, основанные в 1879 году
Города, основанные в XX веке